Ел Палмичал има више значења:

 Ел Палмичал (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмичал (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику